

Pessoas
Gwen Torrence
Leigh Torrence
John Torrence Tate Jr.

Outros
2614 Torrence

Veja também
Torrance

Desambiguações de topônimos